Robert Mehl ist der Name folgender Personen:

* Robert Mehl (Architekt), Architekt und Architekturfotograf 
 Robert F. Mehl (1898–1976), US-amerikanischer Metallurg